Шторм любви () — немецкая дневная теленовелла, выходящая с 26 сентября 2005 года по будням в 15:10 часов на канале Das Erste. Кроме Германии сериал транслируется также более чем в 20 странах мира, в том числе в Австрии, Словакии, Литве, Латвии, Эстонии, Италии, Болгарии и Польше. В 2010 году сериал завоевал Национальную немецкую телевизионную премию «Deutscher Fernsehpreis» в номинации «Лучший ежедневный сериал».

Первоначально сериал был запланирован как 100-серийная теленовелла. Однако, благодаря успеху сериала у зрителей, он многократно продлевался, и на сегодняшний день уже снято более 2500 серий. Несмотря на то, что по причине многократных продлений нарушается один из главных принципов теленовеллы — завершённость и конечность сюжета, сериал всё ещё является теленовеллой и отличается от классических «мыльных опер».

Сюжет 
Сюжет теленовеллы вертится вокруг владельцев, работников и обитателей шикарной пятизвёздочной гостиницы «Фюрстенхоф», в первую очередь вокруг семей Заальфельд и Цастроу.

Актёры и персонажи

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная страница сериала на сайте телеканала «Das Erste»

Телесериалы Германии 2005 года
Мыльные оперы Германии
Телесериалы Degeto Film
Телесериалы Bavaria Film